The Boy With No Name — п'ятий студійний альбом шотландської групи Travis, який був випущений 7 травня 2007 року.

Список композицій

Примітки 

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Travis
Музичні альбоми 2007